Râul Sărătura se poate referi la:

 Râul Sărătura, Hârtibaciu
 Râul Sărătura, Ohaba
 Râul Sărătura, Orăștie

Altele 
 Sărătura, sat în județul Satu Mare

Vezi și 
 Râul Sărata (dezambiguizare)

Toponime românești